

Sigle 
  Zeitschrift
 Hertz

Codici 
 HZ – codice vettore IATA di SAT Airlines
 hz – codice ISO 639-2 alpha-2 della lingua herero
 HZ – codice ISO 3166-2:LY di Al Hizam Al Akhdar (Libia)

Altro 
 Hz – simbolo dell'hertz

Altri progetti